Asiel betekent "toevluchtsoord". Het is afgeleid van het Griekse asulon, dat zoveel betekent als "vrijplaats", "plaats waar niet geroofd wordt". Het woord kan betrekking hebben op:

 Asielrecht
 Dierenasiel
 Kerkasiel
 Plantenasiel